Tenacious D kan avse

 Tenacious D – ett amerikanskt rockband
Tenacious D (album) – debutalbumet (2001) från rockbandet med samma namn
Tenacious D (TV-serie) – en TV-serie om rockbandet
Tenacious D: Världens bästa rockband – en film om rockbandet